Mercato Albinelli – mercato coperto di Modena
 Luigi Albinelli - sindaco di Modena dal 1900 al 1908
 Fabio Albinelli (1961) – ex calciatore italiano